KS Unia Janikowo – polski klub piłkarski z siedzibą w Janikowie. Założony został w 1958 roku. Jeden z najbardziej utytułowanych klubów województwa Kujawsko-Pomorskiego. Drużyna uczestniczyła jednokrotnie (2006/2007) w rozgrywkach na zapleczu ekstraklasy, dziewięć sezonów spędziła w II lidze, dwukrotnie wygrała Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim (2004/2005, 2019/2020) oraz trzykrotnie grała w 1/16 Pucharu Polski (2005/2006 - ŁKS, 2007/2008 - Arka Gdynia, 2020/2021 - ŁKS).

Historia 
Klub powstał 21 listopada 1958 roku. Został założony w większości przez pracowników Janikowskich Zakładów Sodowych i "Cukrowni Janikowo". Przez wiele lat klub nosił nazwę MLKS (Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy). Unia Janikowo rozegrała mecz towarzyski z Górnikiem Zabrze 26 lutego 1965 roku. Mecz ten zakończył się porażką janikowskiego klubu 2:15.
W 1986 i 2000 roku klub zajął drugie miejsce w turnieju dziecięcym "Piłkarska kadra czeka". W roku 2012 w związku z problemami finansowymi klub został rozwiązany, by w następnym roku zostać reaktywowanym i przystąpić do rozgrywek od najniższej klasy, bardzo szybko pnąc się w górę systemu rozgrywek.

Osiągnięcia 
 3 razy 1/16 Pucharu Polski (2005/2006 - ŁKS, 2007/2008 - Arka Gdynia, 2020/2021 - ŁKS)
 2 razy Puchar Polski K-PZPN (2004/2005, 2019/2020)
 1 raz Gra w I Lidze (2006/2007)
 9 razy Gra w II Lidze

Zarząd 
 Prezes klubu – Tomasz Polehojko 
 Sekretarz klubu – Patryk Wiśniewski
 Skarbnik – Paulina Andrzejewska

Unia w rozgrywkach

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Unia Janikowo – strona oficjalna
 Unia Janikowo na 90minut.pl

 
Kluby piłkarskie w województwie kujawsko-pomorskim